BLUB steht für:
 Berliner Luft- und Badeparadies

BluB steht für:
 5,6-dimethylbenzimidazole synthase, Enzym

Blub steht für:
 Blub (Programmiersprache), hypothetische Programmiersprache von Paul Graham

Siehe auch:
 Blub, ik ben een vis
 BLUP

Abkürzung